Dans la Grèce antique, un sophiste est un orateur habile et professeur de rhétorique.
 Le Sophiste est un dialogue de Platon.

Voir aussi 
 Sophisme, raisonnement fallacieux